Hind har flere betydninger:

 Hind – hundyr hos kronhjorte og sikahjorte.
 Hind (månekrater) – nedslagskrater på Månen
 Hind (videospil) – videospil fra Digital Integration
 Hind Herred – Herred ved Holmsland Klit
 Hind Laroussi Tahiri – nederlandsk sanger